Jackass: Volume 1 eller så kallad del 1 är den första säsongen av TV-serien Jackass. Denna film kallades för den försvunna säsongen eftersom den släpptes efter säsongerna 2 & 3. filmen är 2 timmar och 6 minuter.

Scener
intro
poo cocktail
oddly shaped men 5
heavy metal wake-up
mexican snowboarding
idiot launch
sexercise bike
johnny coxville
bmx joust
broken arm 2
daddy and baby
mullet
haggard bmx
sumo wrestling
the goldfish
heavy metal alarm clock
mianus
door bumper
blind driver
preston cheerleader
alligatorama
dog humping skateboard
daddy and baby 2
the magic show
skunk car
land skiing
oddly shaped men
50-egg challenge
santa karate studio
poo dive
white trash nights
oddly shaped men 2
taxidermist
stilt fall
skateboard drop-in
fisherman's wharf
the beekini
night monkey car alarms
big wheel craze
jackass sunburn
yoga
santa dive-bombing chicken
oddly shaped men 3
bam beating phil for a day
prostitute boatrace
street fishing
bam teasing dog
oklahoma
the hearse
elephant poo dive
santa dive-bombing chicken 2
grass skiing
daddy and baby 3
oddly shaped men 4
mr.mean
egg nog challenge
boxing
steve-o staples ass
santa clonoc
steve-o shot glass
body in trunk
golf course
shopping carts
bed slam
fat fuck
fast food fall
pillow at head
skateboard spin
urban kayak
lamp fall
jockstrap
swin by dude
skunk
day monkey at zoo
spike spir
crossbow
laundry bin down stairs
naked steve-o in hotel room
squid suit
slingshot pond
night monkey at flag pole
bam and brandon slapping each other
pogo
slingshot skateboard
cell phone
raab the native
ferret fun
bread suit
the sketch
kosick vs. snake
white trash football joust
big balls
medieval shopping carts
bloody rollerblader
extreme scootin'
skateboard into bush brandon
golf course 2
aggressive sleeding
yeti on pogo
santa skateboarding
snowcat vs. snowman
californiaa bobsledding
bam's skate fall
coil man jump and roll
ryan drops'in as santa
snowmobile crash

Jackass